Obrowiec ist der Name zweier Ortschaften in Polen

 in der Wojewodschaft Opole, Gemeinde Gogolin, siehe Oberwitz
 in der Wojewodschaft Lublin, Gemeinde Hrubieszów